El Torneig de Kuala Lumpur 2009, també conegut com a Malaysian Open 2009, és un esdeveniment de tennis masculí sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La primera edició del torneig es va celebrar entre el 28 de setembre i el 4 d'octubre del 2009 al Bukit Jalil Sports Complex de Kuala Lumpur, Malàisia.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 

 Web oficial

2009
ATP World Tour 2009